Hohentengen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hohentengen, Sigmaringen – en kommun i den tyska delstaten Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Hohentengen am Hochrhein – kommun i Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Freiburg Region,